Das Geheimnis des gelben Zimmers steht für:

 Das Geheimnis des gelben Zimmers (Roman), Kriminalroman von Gaston Leroux aus dem Jahr 1907
 Das Geheimnis des gelben Zimmers (Film), Spielfilm von Bruno Podalydès aus dem Jahr 2003